Александр Пикар Реми (; ) — профессиональный канадский хоккеист, защитник.

На драфте НХЛ 2003 года был выбран в 3 раунде под общим 85 номером командой «Филадельфия Флайерз».

Статистика 
                                            --- Regular Season ---  ---- Playoffs ----
Season   Team                        Lge    GP    G    A  Pts  PIM  GP   G   A Pts PIM
--------------------------------------------------------------------------------------
2001-02  Halifax Mooseheads          QMJHL  59    2   12   14   28  13   2   3   5   6
2002-03  Halifax Mooseheads          QMJHL  71    4   30   34   64  25   1   5   6  14
2003-04  Cape Breton Screaming Eag   QMJHL  57   10   26   36   44   5   0   0   0   0
2004-05  Halifax Mooseheads          QMJHL  68   15   23   38   46  13   1   5   6  14
2004-05  Philadelphia Phantoms       AHL    --   --   --   --   --   2   0   0   0   0
2005-06  Philadelphia Phantoms       AHL    75    7   26   33   82  --  --  --  --  --
2005-06  Philadelphia Flyers         NHL     6    0    0    0    4  --  --  --  --  --
2006-07  Philadelphia Flyers         NHL    62    3   19   22   17
2006-07  Philadelphia Phantoms       AHL     6    1    2    3    2
--------------------------------------------------------------------------------------
         NHL Totals                         68    3   19   22   21

Ссылки 
 
 
 
 
 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные защитники
Игроки «Галифакс Мусхедз»
Игроки «Кейп-Бретон Иглз»
Игроки «Филадельфия Фантомс»
Игроки «Филадельфия Флайерз»
Игроки «Норфолк Эдмиралс»
Игроки «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Игроки «Оттава Сенаторз»
Игроки «Каролина Харрикейнз»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки ХК «Лев» Прага
Игроки ХК «Грац Найнти Найнерс»
Игроки ХК «Ингольштадт»
Игроки ХК «Фрибур-Готтерон»
Игроки ХК «Амур»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»